Lozovik je lahko:
 Lozovik, Jagodina (Srbija)
 Lozovik, Velika Plana (Srbija)